Пе́гги Ма́йли (; 5 июля 1941, Астория, Куинс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская .

Биография и карьера 
В 1959 году Майли окончила среднюю школу Святого Жан Батиста, где она была связана с театром, а также Университет Святого Иоанна со степенью в области литературы в 1963 году. В 1975 году она окончила магистратуру гуманитарных наук в Нью-Йоркском университете .

Она сыграла второстепенные роли в таких фильмах, как «Элис», «Маленькая принцесса», «Бандиты», «План Б» и «Основные цвета». Она также известна своей работой в рекламных роликах, включая рождественское рекламное объявление для Cheerios, в котором она играла бабушку.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США